Ulrich Böhme peut désigner :

 Ulrich Böhme (1936-), artiste allemand
 Ulrich Böhme (1939–1996), homme politique allemand (SPD)